Karch steht für:
 Karch (Einheit), ehemalige österreichische Gewichtseinheit
 Karch, im Südwesten Deutschlands für einfaches Gefährt, siehe Karre (Transport)

Personen:

 André Karch (* 1984), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Bob Karch (1894–1958), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charles A. Karch (1875–1932), US-amerikanischer Politiker (Illinois)
 Charles Frederick „Karch“ Kiraly (* 1960), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Frederick J. Karch (1917–2009), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Helge Karch (* 1953), deutscher Mikrobiologe
 Ingrid Karch (* 1943), deutsche Sopranistin
 Karla Karch-Gailus (* 1964) US-amerikanische Basketballspielerin
 Maria Karch (1877–1958), deutsche Politikerin (SPD; USPD)
 Matthias Karch (* 1956), deutscher Architekt und Bühnenbildner
 Oswald Karch (1917–2009), deutscher Rennfahrer
 Paul Karch (1901–1985), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär
 Pierre Karch (* 1941), kanadischer Schriftsteller, Verleger und Kritiker
 Roy Karch (* 1946), US-amerikanischer Pornoregisseur
 Stefan Karch (* 1962), österreichischer Kinder- und Jugendbuchautor, Illustrator und Puppenspieler
 Steven B. Karch, US-amerikanischer Neuropathologe und Buchautor

karch steht für:
 die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz, Sitz in Neuchâtel, Schweiz

Siehe auch:
 Karch-e Sofla
 Karg
 Karsch
 Karsh